Fryer ist der Familienname folgender Personen:

 
 Geoffrey Fryer (* ~1927), britischer Gewässerbiologe
 George Herbert Fryer (1877–1957), britischer Pianist

 Roland Fryer (* 1977), US-amerikanischer Ökonom und Hochschullehrer an der Harvard University

Siehe auch:
 Fryer Point, Landspitze von Bristol Island im Archipel der Südlichen Sandwichinseln